

Cinema 
 Cuori solitari – film del 1970 diretto da Franco Giraldi
 Cuori solitari – film del 1982 diretto da Paul Cox

Letteratura 
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – romanzo di John Harvey
 Cuori solitari (Les Cœurs solitaires) – fumetto di Cyril Pedrosa

Televisione 
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – episodio della prima stagione di Angel
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – episodio della quarta stagione di Cold Case - Delitti irrisolti
 Cuori solitari (Lonely Hearts) – episodio della prima stagione di Melrose Place